4D (4 dimensões), pode se referir a:

 Arrays multidimensionais (arrays que possuem chaves sobre chaves).
 Espaço quadridimensional
 Quarta dimensão: nome popularmente dado à quarta dimensão espacial (na verdade, quinta dimensão, visto que a "verdadeira" quarta dimensão é o tempo).
 Filme 4-D artigo sobre filme e cinema 4D
 Visão 4D 

Desambiguação